Around the Corner – cortometraggio del 1915 diretto da Carl M. Leviness 
Around the Corner – film del 1930 diretto da Bert Glennon
Around the Corner – film tv del 1961 diretto da Patrick Dromgoole